«Речные заводи» () — китайский классический роман XIV века, основанный на народных сказаниях о подвигах и приключениях 108 «благородных разбойников» — повстанцев из лагеря Сун Цзяна на горе Ляншаньбо (провинция Шаньдун) в правление восьмого императора династии Сун — Хуэйцзуна (1124—1127). «Речные заводи» — первый в истории роман в жанре уся. Один из четырёх классических китайских романов. Современники относили произведение к сяошо —  низкому, народному жанру непритязательной прозы, противопоставляемым каноническим конфуцианским сочинениям. Со временем авторитет книги возрастал. Исследователи характеризуют его как авантюрно-исторический, отмечают его незаурядные литературные особенности.

Авторство романа до сих пор является предметом дискуссий. Так, версия в 70 глав приписывается Ши Най-аню (; при этом неизвестно, кто скрывается за псевдонимом, возможно Ло Гуань-чжун); версия в 100 глав — Го Сюню; авторами версии в 120 глав считаются Ян Дин-цзянь и Юань У-я. По другой версии, Ши Най-ань реально существовал и, напротив, был предшественником и учителем Ло Гуаньчжуна.

Сюжет 

Роман начинается описанием того, как военачальник Хун Синь освобождает 108 духов созвездий из-под каменной черепахи в даосском центре Лунхушань. В следующей главе описывается возвышение Гао-эра по прозвищу Гао Цю, главного антагониста повествования. Он становится приближённым императора Хуэйцзуна и начальником дворцовой стражи. В дальнейшем Гао Цю, воспользовавшись своим положением, изгоняет из столицы учителя фехтования Ван Цзиня. Ван Цзинь бежит в Яньань, по дороге встречая Ши Цзиня, который становится его учеником. Следующие несколько глав рассказывают о начальнике пограничных войск в Яньане, по имени Лу Да, совершившем преступление и вынужденном скрываться. Став монахом, он получает имя Лу Чжишэнь. Затем повествование переходит к его названому брату Линь Чуну, которого Гао Цю несправедливо ссылает в Цанчжоу, но ему удается освободиться. Затем Линь Чун присоединяется к разбойникам, живущим на горе в местности Ляншаньбо. Следующая сюжетная линия повествует о похищении подарков ко дню рождения сановника Цай Цзиня старостой деревни Дунцицунь Чао Гаем и его семерыми друзьями. Затем их раскрывают, и они также вынуждены бежать на Ляншаньбо, где Чао Гая избирают главой разбойников. В дальнейшем к банде присоединяются всё новые и новые члены. Их истории постепенно складываются в одну. Позже Чао Гай умирает от раны, и его место во главе разбойников занимает Сун Цзян, бывший писарь из Юньчэна.

В последующих главах рассказывается о столкновениях разбойников с официальными сунскими властями, затем об их победе над ними. После этого император Хуэйцзун дарует разбойникам помилование. Они помогают ему в борьбе с государством Ляо.

История произведения 

В романе нашли отображение некоторые исторические факты, связанные с восстанием 1120-х годов под руководством Сун Цзяна, произошедшего во времена династии Сун. Сведения о его жизни весьма противоречивы. В Истории Сун упоминается, что императорские войска не смогли противостоять людям Сун Цзяна и решено было даровать им амнистию и направить против мятежников действовавших в провинциях Чжэцзян и Аньхуэй, во главе которых стоял Фань Ла. Истории о благородных разбойниках из Ляншаньбо, скрывающихся от несправедливых правителей и борющихся с ними на благо народа, были широко распространены в народе и передавались изустно в течение долгого времени. Однако уже ко времени Юань подобные сюжеты вышли за рамки исключительно устных форм — так, на их основании ставились пьесы-цзацзюй. Во время правления Мин произошло и письменное оформление историй в формате романа — однако, поскольку оригинал не дошёл до настоящего времени, невозможно сказать, как он выглядел.

Наиболее ранним из сохранившихся считается издание Го Сюня (XVI век), включавшее 100 глав, однако же лишённое значительной стихотворной части. В 1585 году Ли Чжи переиздал и прокомментировал роман, восстановив изъятые стихи и написав авторское предисловие. В 1614 году Ян Дин-цзянь и Юань У-я опубликовали издание из 120 глав, в которое вошли все известные на тот момент истории о героях Ляншаньбо — включая походы против Тянь Ху и Ван Цина, что является наиболее полным вариантом романа. Наиболее популярным оказалось, однако, издание 1641 года, состоящее только из 70 глав — не в последнюю очередь потому, что его редактуру осуществлял известный теоретик и историк литературы Цзинь Шэн-тань (1608—1661). Именно он утвердил мнение о том, что «Речные заводи» написаны в форме багу — восьми частей экзаменационного сочинения, принятых при династиях Мин и Цин. Именно он утвердил мнение о том, что разбойники Ляншаньбо достойны восхищения в отдельных своих поступках — но в целом являются авантюристами, лжецами и преступниками.

После движения 4 мая и усиления интереса к «простонародной литературе» начался уже научный анализ романа. В 1920 году проф. Ху Ши переиздал шанхайскую версию романа под редактурой Вана Юань-фана, полностью пересмотрев взгляд на «Заводи». На основании анализа цзайцзюй было установлено, что в юаньский период рассказы о героях Ляншаньбо ещё не были собраны в единое произведение, а потому рассматривать его как багу некорректно. Было также установлено, что 70-главная версия Цзинь Шэн-таня является творческой переработкой уже существовавшего текста. Однако личность автора 70-главной версии романа однозначно установлена так и не была — до сих пор неизвестно, кто именно скрывается за псевдонимом «Ши Най-ань». Авторство же 100-главной версии было приписано Ло Гуань-чжуну (которому также приписывается авторство романа «Троецарствие»). На основании сопоставлений с корейскими и японскими авантюрными романами было установлено, что «Заводи» проникли в указанные страны в период Мин в виде пьес-цзацзюй.

В СССР роман (70 глав) впервые был переведён в 1955 году под редакцией А. Рогачёва и впоследствии трижды переиздавался — в 1959 (Москва), 1998 (Рига) и 2008 (Москва) годах. В 1968 году роман был издан в Ленинграде в сокращённом варианте для детского чтения в переводе Е. А. Серебрякова и Б. Л. Лисицы. Версии из 100 и 120 глав на русский язык не переводились.

108 отважных героев Ляншаньбо 
Ближе к концу повествования на камне в лагере Ляншаньбо были высечены имена главарей повстанцев. В их число не вошёл умерший к тому времени от раны Чао Гай по прозвищу Небесный князь. На лицевой стороне были высечены имена «тридцати шести могущественных и доблестных небесных звёзд». На оборотной стороне камня названы семьдесят две грозные земные звезды. Всего это составляет 108 звёзд судьбы.

Издания

На русском языке 
 Ши Най-Ань. Речные заводи: Роман в 2 томах / Пер. А. П. Рогачева под ред. В. С. Колоколова. — М.: Государственное изд-во художественной лит-ры, 1955. — 500 с., 624 с.
 Ши Най-Ань. Речные заводи: Роман в 2 томах / Пер. А. П. Рогачева под ред. В. С. Колоколова. Изд. 2-е. — М.: Государственное изд-во художественной лит-ры, 1959.
 Ши Най-Ань. Речные заводи / Сокр. пер. с кит. и лит. обраб. Б. Лисицы и Е. Серебрякова. — Л.: «Детская литература», 1968. — 320 с.
 Ши Най-Ань. Речные заводи. Роман в 2 томах / Пер. А. П. Рогачева; предисл. Л. Н. Меньшикова. — Рига: «Полярис», 1992. — 500 с., 624 с. — Серия «Новая библиотека китайской литературы». — ISBN 5-88132-004-2.
 Ши Най-Ань. Речные заводи. Роман в 2 томах / Пер. А. П. Рогачева. — М.: «Эннеагон Пресс», 2008. — 548 с., 688 с. — Серия «Классическая китайская литература». — ISBN 978-5-91051-026-9, ISBN 978-5-91051-025-2.
 Ши Най-Ань. Речные заводи: Роман в 2 томах / Пер. А. П. Рогачева; предисл. Пан Ин, Т. А. Пан. — СПб.: Наука, 2014. — 607 с., 727 с. — Серия «Библиотека китайской литературы». — ISBN 978-5-02-038384-5.

Экранизации 
 «Речные заводи» (1972) — Гонконг, фильм
 Речные заводи (Япония, 1973, сериал)
 Все люди — братья (Гонконг, 1975, фильм), продолжение фильма 1972 года
 Речные заводи (Китай, 1983, сериал)
 Речные заводи (Китай, 1998, сериал)
 Hero: 108 (Китай, 2010, мультсериал)
 Речные заводи (Китай, 2011, сериал)

Влияние 
Согласно британскому историку Э. Хобсбауму, китайский революционер Мао Цзэдун в 1917 году призывал своих коллег-студентов подражать героям романа «Речные Заводи».

Примечания

Литература

Ссылки 

 «108 героев популярного романа Suikoden» в гравюрах Утагава Куниёси

Средневековая литература
Романы на китайском языке
Романы XIV века
Буддизм в массовой культуре
Романы Китая